

Geografia 
 Regno Unito
 Penn – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Penn – township della Contea di Cass, Michigan	
 Penn – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Cumberland, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Penn – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Penn – township della Contea di York, Pennsylvania

Persone 
 Alexander Penn – poeta israeliano
 Arthur Penn – regista e produttore statunitense
 Chris Penn – attore statunitense
 Irving Penn – fotografo statunitense
 Kal Penn – attore statunitense
 Leo Penn – attore e regista statunitense
 Michael Penn – cantante statunitense
 Robin Wright Penn – attrice statunitense
 Scoonie Penn – cestista statunitense
 Sean Penn – attore statunitense
 William Penn – ammiraglio inglese
 William Penn – esploratore britannico
 Zak Penn – sceneggiatore e regista statunitense

Altro 
 Penn – divinità celtica